Conglomerato poligenico, cioè formato da ciottoli di origini diverse
Eredità poligenica, il fenomeno di due o più geni che determinano un unico carattere fenotipico
Poligenismo, teoria detta anche polifiletismo, che afferma la pluralità delle origini dei vari tipi umani sia fossili sia attuali, in contrapposizione con quella del monogenismo secondo la quale l'umanità discende da un'unica origine.